Figueruela de Arriba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Figueruela de Arriba (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Figueruela de Arriba (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar